Daniella Maria Deutscher (Bozeman, Montana, 4 de outubro de 1975) é uma atriz e ex-modelo estadunidense, mais conhecida por interpretar Julie Connor na série de televisão do TNBC, Hang Time. A atriz também já usou o nome Daniella Wolters em alguns de seus trabalhos.

Biografia 
Deutscher nasceu em Bozeman, pequena cidade do estado de Montana, nos Estados Unidos, e ainda cedo viajou para a Holanda (país-natal de sua mãe) e então para a Austrália. Eventualmente, sua família retornaria para os Estados Unidos, e então eles se estabeleceram em Olympia. Os grandes desejos de Daniella - jogar basquete e atuar - lá acabariam por se tornar realidade.

Quando ela tinha nove anos, seu irmão mais velho, Johan, ensinou as técnicas do jogo favorito da garota, basquete, e quando ela já tinha idade para entrar no time da escola, logo se transformou em uma grande estrela, recebendo vários prêmios. Deutscher então voltou-se para seu outro sonho, atuar, porém, antes disso, conseguiu alguns trabalhos como modelo no Japão, o que a ajudou a se preparar financeiramente em Hollywood.

Daniella estudou teatro e atuou em várias peças como A Midsummer Night's Dream, The Crucible e Our Town, mas sua carreira só deslanchou quando esta entrou para o elenco de Hang Time, onde foi uma das duas únicas atrizes a permanecer no programa durante toda as suas temporadas. Atualmente, Deutscher vive em Los Angeles, ao lado do marido, Jay Hernandez, que conheceu na série de televisão do TNBC.

Filmografia

Televisão 
 2006 Aquaman como Atlanna
 2005 Las Vegas como Julie
 2000 Hang Time como Julie Connor
 1999 Malibu, CA como Jocelyn

Cinema 
 2003 Special Forces como Wendy Teller

Ligações externas 

 

Daniella Deutscher no MSN Television 
 
|}

Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Naturais de Bozeman